salto – skok akrobatyczny
 Salto – film w reżyserii Tadeusza Konwickiego
 Salto –  australijski melodramat z 2004 roku w reżyserii Cate Shortland
 Salto – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires
 Salto – miasto w Argentynie, w prowincji Misiones
 Salto – miasto w Brazylii, w stanie São Paulo
 Salto – miasto w Urugwaju
 Salto – departament Urugwaju
 Salto – miejscowość w Portugalii w gminie Montalegre